Uxbridge er en by i the London Borough of Hillingdon. Der er også en vej kaldet Uxbridge Road i London.

Uxbridge kan også henvise til:

Jernbanestation 
 Uxbridge tube station endestation for både Uxbridge-delen af Metropolitan line & Piccadilly line

Steder 
 RAF Uxbridge, Air force base i Storbritaninen.
 Uxbridge, Massachusetts, USA
 Uxbridge, Ontario, Canada
 Uxbridge Road i Howick, New Zealand og en station på den tidligere Kurow Branch linje.
 Uxbridge Township, North Dakota, USA
 Uxbridge, Tasmania, et postdistrikt i Tasmania, Australien

Se også 
 Oxbridge